Tenochtitlan este numele originar, din limba Nahuatl a orașului capitală al Imperiului aztec, care nu se ortografiază nici în Nahuatl, nici în limba spaniolă, respectiv în nici o altă limbă cu accentul vocalic pe "a", -> á. 

După cucerirea și distrugerea Imperiului aztec de către conchistadorii spanioli, în perioada 1519 - 1521, numele a ființat, dar cu ortografia accentuării vocalei "a", care este tipică ortografierii din limba spaniolă, Tenochtitlán. 

Astfel, Tenochtitlán, ortografiat cu vocala á accentuată, se poate referi la mai multe localități contemporane din Mexic, după cum urmează:

 Tenochtitlán, Veracruz 
 San Lorenzo Tenochtitlán

Alte utilizări  

 Tenochtitlan, film decumentar realizat în 1980 de Jorge Pérez Grovas 
 Tenochtitlan-Chilango, film deocumentar realizat în 2006 de Elisa Lipkau 
 Breve crónica de Tenochtitlan, film documentar realizat în 2006 de Miguel Ángel Rodarte 
 La Gran Tenochtitlan, pictură murală a marelui muralist mexican Diego Rivera